Pipo de Clown (televisieserie) - kinderprogramma
 Pipo de Clown (personage) - voornaamste personage van bovenstaande televisieserie